Renzetti ist der Nachname folgender Personen:

 Claire M. Renzetti (* 1957), US-amerikanische Soziologin und Kriminologin
 Joe Renzetti (* 1941), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Rob Renzetti (* 1967), US-amerikanischer Regisseur, Animator, Produzent und Drehbuchautor